Макнаб има више значења:
 Макнаб (Арканзас)
 Макнаб (Илиноис)